Анна́п () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рюминьи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08208.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к северо-востоку от Парижа, в 100 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 36 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 159 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 94 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 55 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 58,5 %, в 1999 году было 56,3 %). Из 55 активных работали 47 человек (28 мужчин и 19 женщин), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 39 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Аннап. Исторический памятник с 1913 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны